A continuació es presenta una llista de les estrelles amb planetes extrasolars confirmats. La llista conté informació sobre les coordenades, les propietats espectrals i físiques i la quantitat de planetes confirmats. Les dues propietats estel·lars més importants són la massa i la metal·licitat, ja que determinen com es formen aquests sistemes planetaris. Les estrelles de major massa i metal·licitat tendeixen a tenir planetes més nombrosos i més massius.

La majoria de les estrelles de la taula són de tipus solar, principalment en les classes espectrals F, G i K, perquè els astrònoms tendeixen a buscar planetes al voltant d'estrelles similars al Sol. Altres són estrelles gegants, que han utilitzat tot l'hidrogen en els seus nuclis. Trobar planetes a les estrelles gegants dona indicis sobre com evolucionen els sistemes planetaris i com les propietats dels planetes canvien amb l'evolució de les estrelles.

El 4 de maig de 2018 ja s'havien descobert un total de 3.767 planetes en 2.816 sistemes planetaris, amb 628 sistemes amb més d'un planeta, utilitzant tots els mètodes de detecció. D'acord amb les convencions de nomenclatura astronòmic, el nom oficial d'un cos que orbita una estrella és el nom d'aquella estrella seguida d'una lletra. La mateixa estrella es reserva la lletra «a» i els cossos orbitants reben les lletres «b», «c», etc. Alguns planetes extrasolars han rebut noms no oficials que, de moment, no estan aprovats per la Unió Astronòmica Internacional.

A partir de 2018, l'estrella amb els planetes més confirmats és Kepler-90, amb vuit planetes, encara que HD 10180 pot tenir nou (dos encara no estan confirmats). L'estrella amb exoplanetes més massiva és Omicron Ursae Majoris (), mentre que l'estrella menys massiva és 2M J044144 (). L'estrella més rica en metall és NN Serpentis (), mentre que la més pobre en metall és BD+20°2457 ().

L'estrella amb exoplanetes més propera és Proxima Centauri (4,25 ly), mentre que la més distant és NY Virginis (26.940 ly).

Visualment, l'estrella amb exoplantes més brillant vista des de la Terra és Pòl·lux (1,15), mentre que la més feble és OGLE-2005-BLG-390L (27,98).

Llista 
 Una fila groga indica una estrella amb diversos planetes.

Notes

Vegeu també 
 Planeta extrasolar
 Sistema solar

Enllaços externs 

 Catalogue des planètes extrasolaires  - CNRS/Observatori de París 
 The Extrasolar Planets Encyclopaedia - Catàleg exhaustiu dels planetes extrasolars descoberts.   
 Extrasolar visions  - Novetats i recursos didàctics i divulgatius sobre el tema; excel·lents gràfics i simulacions. 
 PlanetQuest  - Projecte de la NASA per a la detecció de planetes extrasolars.  
 Llista de descobertes i confirmacions  - Observatori de Ginebra. 

Exoplanetologia